recept (egészségügy) az egészségügyben orvosi vény
 recept (gasztronómia)